Брендан Дулинг (: род. 27 января 1990 года) — американский актёр, получивший известность благодаря роли подростка Уолта Рейнольдса в телесериале «Дневники Кэрри».

Биография

Ранние годы и личная жизнь 
У Брендана есть старшая сестра. С 11 лет выступал в театре «Gateway Acting School» в Беллпорте на Лонг-Айленде. В данный момент живёт в Нью-Йорке. Работал в музее мадам Тюссо в комнате ужасов на Таймс-сквер. Летом 2012 года ездил в путешествие по Перу. Брендан любит играть на гитаре, в баскетбол и бросать фрисби.

Карьера 

Появился в эпизоде мыльной оперы «Как вращается мир». Дулинг получил широкую известность, когда снялся в роли Уолта в телесериале «Дневники Кэрри», хотя изначально пробовался на роль Себастьяна. В данный момент к выходу готовится фильм «Полной грудью», где главную роль сыграл Гай Пирс.

Кроме того, Дулинг актёр театра со стажем — среди его работ участие в постановках мюзиклов «Мужской стриптиз», «Holiday Spectacular», «Король и я» и «Иисус Христос — суперзвезда».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 

Актёры XX века
Актёры XXI века
Актёры телевидения США
Актёры мыльных опер США